Met Hendrik of Hendrick Bentinck (ook geschreven als Henrick, of Henryck en Bentynck) kan een van de onderstaande personen uit het geslacht Bentinck bedoeld worden (maar niet uitsluitend - de lijst is incompleet):

 Hendrick Bentinck (ca. 1360 - 1431)
 Hendrick Bentinck (1397-1477) 
 Hendrik Bentinck (vóór 1450 - 1502)
 Hendrik Bentinck (1468-1538)
 Hendrick Bentinck (1534 - 1600)
 Hendrik Bentinck (1682-1726), 1e hertog van Portland